Rozsocha – comune ucraino
 Rozsocha – montagna della Repubblica Ceca